Jeffrey Lewis (1942) – compositore gallese
 Jeffrey Scott Lewis (1973-2013) – giocatore di football americano statunitense
 Jeffrey Lewis (1975) – cantante e cantautore statunitense